Arad se poate referi la:

Locuri din Ardeal 
 Arad, oraș în județul Arad, România
 Județul Arad, România
 Județul Arad (interbelic), România Mare
 Comitatul Arad, Regatul Ungar

Locuri din Israel 
 Arad, Israel, oraș 
 Tel Arad, oraș antic al Canaanului

Locuri din Bahrain 
 Fortul arab Arad, construit în secolul al XVI-lea
 Arad, Bahrain, sat din regiunea Muharraq

Nume de familie 
 Arad (nume de familie)

Nume proprii
Toponime arabe
Toponime maghiare
Toponime persane
Toponime românești